Montreuil, topônimo comum na França, é um antigo termo francês Monstruel, derivado do baixo latim monasteriolum "pequeno mosteiro, igreja".

Montreuil pode se referir a:

Montrœul (por vezes escrito Montreuil) é o nome de duas localidades na Bélgica :
 Montrœul-au-Bois, seção de Frasnes-lez-Anvaing, na Província de Hainaut
 Montrœul-sur-Haine, seção de Hensies, na Província de Hainaut

Montreuil é o nome de várias comunas na França :
 Montreuil (Eure-et-Loir)
 Montreuil (Pas-de-Calais), às vezes chamada de "Montreuil-sur-Mer"
 Montreuil (Seine-Saint-Denis), às vezes chamada de "Montreuil-sous-Bois"
 Montreuil (Vendeia)

Montreuil é também o nome de várias antigas comunas francesas, absorvidas por outras comunas:
 Montreuil, Montreuil-Poulay, Mayenne
 Montreuil, Montreuil-la-Cambe, Orne
 Montreuil, Versalhes, Yvelines

Desambiguações de topônimos